Госуда́р — володар держави, монарх, всякий світський володар, верховний глава держави: імператор, цар, король, герцог або князь, а також їх титул, іноді офіційний.

У давнину у Московії государ або осудар (государ) вживали до всіх, замість пан, поміщик, вельможа. У XIX столітті, в Російській імперії, до імператора зверталися «Всемилостивейший Государь», до великих князів - «Милостивейший Государь», до всіх приватних осіб - «милостивый государь» (при зверненні до вищого), «милостивый государь мой» (до рівного, «государь мой» (до нижчого).

Історія 
У праці Андраша Золтана показано, що написання «» вперше з'явилося у письмовому московському джерелі лише 1645 року. До цього були поширені лише написання «», «» і, особливо в XVI-XVII століттях, скорочення під титлом «». Многие переиздатели (от поздних переписчиков летописей до профессиональных историков) вместо «» (господарь) писали ррозшифровку «», що і стало причиною думки, ніби написання «» з'явилося раніше. Процес витіснення одного слова іншим почався, ймовірно, не раніше XVI століття; остаточно ж форма «господарь» вийшла із застосування до XIX століття.

У нашего великого государя, против его государских недругов, рать собирается многая и несчётная, а строения бывает разного:... куда ни придут, никакие полки против них не стоят. То у нашего великого Государя ратное строение.{{Кінець цитати|Описание Русского войска, данное Козимо Медичи, во Флоренции, стольником И. И. Чемодановым (посол в Венеции), в 1656 году.

Інше 
Трактат Макіавеллі " Il Principe " іноді переводять у Росії як "Государ".

Див. також 

 Титул государя
 Государів полк
 Господар
 Суверен

Примітки

Література 

 
 Словарь русского языка: в четырёх томах / РАН, Ин-т лингвистич. исследований; Под ред. А. П. Евгеньевой. — 4-е изд., стер. — М. : Русский язык; Полиграфресурсы, 1999. — Т. 1. А—Й. — С. 339.

Титули
Монархи
Статті з твердженнями без джерел більше 14 днів
Сторінки з неперевіреними перекладами